Terça-feira gorda — o último dia de carnaval
 Carnaval de Nova Orleans
 Mardi Gras (álbum) — álbum da banda Creedence Clearwater Revival
 Mardi Gras (filme) — musical com Pat Boone (1958)

Desambiguação